Esistono più comuni francesi con questo nome

Mametz – Passo di Calais
Mametz – Somme